Эльчин Сафарали оглы Бабаев (; ) — азербайджанский учёный, доктор философии по физико-математическим наукам, доцент. Ректор Бакинского государственного университета (с 11 марта 2019 года).

Биография 
Родился 4 апреля 1965 года в городе Нахичевань. 

Некоторое время работал заместителем директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Туси Национальной академии наук Азербайджана.

В 1996—1997 годах занимался педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном педагогическом университете,  в 1998—1999 годах — в Бакинском государственном университете; в 1996—1999 годах — в Академии труда и социальных отношений.

Исполнительный директор Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики (2009—2019).

Заведующий отделом космической плазмы и гелиогеофизических проблем Шемахинской астрофизической обсерватории.

Член Международного астрономического союза, , , Международного биометрологического общества.

В сентябре 2005 года награжден медалью «Терегги».

Научные работы 
Джалилов Н. С., Бабаев Э. С. Магнито-акустико-гравитационные волны в излучающей стратифицированной атмосфере. Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. — Mосква, «Наука», 1992, вып.99, сс.26 — 48.
Babayev, E. S., Dzhalilov, N.S., Zhugzhda, Yu.D. Propagation and absorption of the magneto-hydro-dynamic waves in space plasma. Turkish Journal of Physics.— Ankara, TÜBİTAK. 1994, vol. 18(11), pp. 1181—1186.
Бабаев Э. С., Джалилов Н. С., Жугжда Ю. Д. Влияние радиационных потерь на свойства волн в активных областях на Солнце. Астрономический журнал. — Москва, 1995, т.72. N2. c.230-239.
Бабаев Э. С., Джалилов Н. С., Жугжда Ю. Д. Неадиабатические магнито-акустико-гравитационные волны в стратифицированной атмосфере. Астрономический журнал. — Москва, 1995, т.72, N2, c.240-249.
Джалилов Н. С., Бабаев Э. С. Неадиабатические гидродинамические волны в изотермической атмосфере с произвольной оптической глубиной. Письма в Астрономический журнал. — Москва, 1995, т.21, N1, 59-65.
Бабаев Э. С., Джалилов Н. С. Аналитическая теория флуктуаций интегрального потока излучения Солнца в приближении Эддингтона. Письма в Астрономический журнал.  — Москва, 1996, т.22, N 5, с. 392—400.
Джалилов Н. С., Бабаев Э. С. Флуктуации интегрального потока излучения Солнца. Известия АН России, серия «Физическая». — Москва, 1996, 60, N8, 171—178.
Babayev, E.S. Scintillation of transionospheric radio waves. European Space Agency (ESA) Publication EWP- 2064, ESA Publications Division: ESTEC Repro, Noordwijk, The Netherlands, 2000, 185 pages.
Babayev, E.S. Solar-geophysical activity and scintillation of microwave radio signals propagating through ionized medium. In: ESA SP-477. ESTEC Repro, Noordwijk, The Netherlands, 2002, pp. 417—420.
Babayev, E.S., et al. Space weather and influenza epidemic in Azerbaijan during last 25 years. In: ESA SP-477. ESTEC Repro, Noordwijk, The Netherlands, 2002, pp. 539—542.
Babayev, E.S. JOSO National Report 2001 — Azerbaijan. In: Joint Organization for Solar Observations, Annual Report 2000/2001, A.Kucera (Ed.), Tatranska Lomnica, Slovakia, Astronomical Institute. 2002, vol.30/31, pp. 25 — 31.
Babayev, E.S. Influence of the solar and geomagnetic activity on trans-ionospheric radio waves scintillation. Observations Solaires, G.Maris and M.Messerotti (Eds.), Editions de LAcademie Roumanie. — Bucharest. 2002, pp. 29-36.
Babayev, E.S., et al. An influence of the heliogeophysical conditions on influenza diseases in Azerbaijan during 1976—2000. Observations Solaires, G.Maris and M.Messerotti (Eds.), Editions de LAcademie Roumanie. — Bucharest. 2002, pp. 37-40.
Babayev, E.S. Non-Adiabatic Gas dynamic waves in the solar atmosphere. Observations Solaires, G.Maris and M.Messerotti (Eds.), Editions de LAcademie Roumanie. — Bucharest. 2002, pp. 106—113.
Babayev, E.S. Some results of investigations on the space weather influence on functioning of several engineering-technical and communication systems and human health. Astronomical and Astrophysical Transactions, Taylor & Francis, 2003, vol. 22(6), pp. 861—867.
Babayev, E.S. Astronomical education in Azerbaijan: existing heritage, current status and perspectives. The Astronomical Society of the Pacific Conference Proceedings Series, IAU 8-th APRIM Proceedings, USA, vol. I (ISBN 1-58381-134-6), S.Ikeuchi, J.Hearnshow and T.Hanowa (Eds.). 2003, vol. CS-289, pp. 157—164.
Babayev, E.S., Allahverdiyeva, A.A. Geomagnetic storms and their influence on the human brain functional state. Revista CNIC: Ciencias Biologicas, Numero Especial, La Habana, Cuba. 2005, vol. 36, 7 pages.
Babayev, E.S. An influence of changes of heliogeophysical conditions on influenza epidemics. Revista CNIC: Ciencias Biologicas, Numero Especial, La Habana, Cuba. 2005, vol.36, 5 pages.
Babayev, E.S. Space weather influence on technological, biological and ecological systems: some major results of complex investigations conducted in Azerbaijan. Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839). 2006, vol.1(1), pp. 17-22.
Stoupel, E., Babayev, E.S., Mustafa, F.R., Abramson, E., Israelevich, P., Sulkes, J. Clinical cosmobiology — sudden cardiac death and daily / monthly geomagnetic, cosmic ray and solar activity — the Baku study (2003—2005). Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839). 2006, vol.1 (2), cc. 13-16.
Babayev, E.S., et al. On microwave radio scintillation effects and space weather impacts on electric power supply systems in middle latitudes. Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839). 2006, vol.1 (2), cc. 50-55.
Kuznetsov, V.G., Hashimov, A.M., Babayev, E.S. Influence of space weather on systems of electric energy transmission in middle latitudes. J. Technical Electrodynamics. — Kiev. 2006, No 5, pp. 49-59. (in Russian)
Babayev, E.S., et al. An influence of changes of heliogeophysical conditions on biological systems: some results of studies conducted in the Azerbaijan National Academy of Sciences. Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839). 2007, vol.2(1), cc. 48-52.
Babayev, E.S. et al. Space weather and beekeeping: an influence of solar and geomagnetic activity on honey bees and world honey production. Pchelovodstvo (Russian J. Beekeeping). — Moscow. 2007, No 1, pp. 12-15. (in Russian)
Mustafa, F., Guliyev, A., Babayev, E., Shustarev, P. Solar activity influence on brightness changes of the periodic comets 29P/Schwassmann-Wachmann and 1P/Halley. Romanian Astronomical Journal (ISSN 1220-5168), 2007, vol. 17, Supplement (Eds.: Nedelia Antonia Popescu, Vasile Mioc, Cristiana Dumitrache), Publishing House of the Romanian Academy. — Bucharest, pp. 111—118.
Babayev, E.S. Space weather impacts on technological and ecological systems and human health: some results of Azerbaijani and collaborative studies. In: Recent Advances in Space Technologies — 2007, ISBN 1-4244-1057-6, DOI: 10.1109/RAST.2007.4284095, 2007, pp. 760—767.
Stoupel, E.,Mustafa, F.R., Babayev, E.S., Abramson, E., Israelevich, P., Sulkes, J. External triggers of sudden cardiac death (SCD). Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology — An International Journal of Arrhythmias and Pacing, Springer, DOI: 10.1007/s10840-007-9103-3, 2007, vol.18, No 1, p. 99.
 Babayev, E.S., Allahverdiyeva, A.A. Effects of geomagnetic activity variations on the physiological and psychological state of functionally healthy humans: some results of Azerbaijani studies. Advances in Space Research. Elsevier, 2007, vol.40, issue 12, pp. 1941—1951. DOI:10.1016/j.asr.2007.02.099
 Stoupel, E., Babayev, E.S., Mustafa, F.R., Abramson, E., Israelevich, P., Sulkes, J. Acute myocardial infarction (AMI) occurrence — environmental links, Baku 2003—2005 data. Medical Science Monitor. International Medical Journal for Experimental and Clinical Research, New-York. 2007, vol.13 (8), pp. BR175-BR179.
 Crosby, N.B., Babayev, E.S. Promoting space weather studies in Eastern Europe and Western Asia. American Geophysical Union, EoS Transactions, USA, vol.89, No.15, 8 April 2008, p. 143.
 Хабарова О. В., Рагульская М. В., Бабаев Э. С., Димитрова С., Самсонов С. Результаты международного эксперимента по исследованию влияния изменений внешней среды на здоровье человека. Вестник Российской Военно-Медицинской Академии, том 3(23), прил.2, 2008, сс.412-413.
 Babayev, E.S., et al. Technological, socio-economic and ecological aspects of space weather impacts on the normal operation of oil and gas pipeline systems and reliability of electric power supply grids in Azerbaijan and South Energy Corridor region. Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy (ISSN: 1791-6119), Athens, Greece, 2008, vol.1, No2, pp. 15-26.
 Stoupel, E., Babayev, E.S., Mustafa, F.R., Abramson, E., Israelevich, E., Sulkes, J. Two groups of acute cardiac events and environmental physical activity. Солнечно-Земная Физика (Russian J. Solar-Terrestrial Physics), выпуск 12, том 2, Изд-во СО Российской АН, 2008, сс. 354—359.
 Babayev, E.S., Obridko, V.N., Asadov, V.V., Mustafa, F.R., Shustarev, P.N., and Allahverdiyev, A.R. Possible influence of space weather changes on dynamics of traffic accidents in middle latitudes. Солнечно-Земная Физика (Russian J. Solar-Terrestrial Physics), выпуск 12, том 2, Изд-во СО Российской АН, 2008, сс. 340—343.
 S. Dimitrova, F.R. Mustafa, I. Stoilova, E.S. Babayev, V.N. Obridko, K. Georgieva, T. Taseva, S.S. Aliyeva, Heliogeophysical activity and mortality from acute myocardial infarctions: results of studies based on data from Bulgaria and Azerbaijan, Солнечно-Земная Физика (Russian J. Solar-Terrestrial Physics), выпуск 12, том 2, Изд-во СО Российской АН , 2008, сс. 344—349. (In Russian).
 Babayev E.S. Solar and geomagnetic activities and related effects on the human physiological and cardio-health state: some results of Azerbaijani and collaborative studies. Proceedings of First Middle East and Africa IAU Regional Meeting MEARIM-I, No 1, 2008 (Cairo, Egypt, 5-10 April, 2008), Cairo University Press, Egypt, A.Hady & M.I.Wanas (eds.), ISBN 977-403-330-2, 2008/24075, pp. 235—241, doi:10.10107/977403330200154.
 H. Mavromichalaki, M. Papailiou, S. Dimitrova, E.S. Babayev, F.R. Mustafa. Geomagnetic disturbances and cosmic ray activity in relation to human physiological parameters: a wide collaboration, in: Proceedings of the 21-st European Cosmic Ray Symposium (ECRS-21), Košice, Slovakia, 9 — 12 September 2008, 2008, pp. 351—356.
 Babayev E.S. Sun-Earth interaction: potential effects of solar activity and related geomagnetic disturbances on human health state on the Earth (middle latitudes). Proceedings of the 10th Asian-Pacific Regional IAU Meeting 2008 (APRIM-2008), August 3-6, 2008, Kunming, Yunnan, China, Shuang-Nan Zhang, Yan Li & Qingjuan Yu (Eds.), China Science & Technology Press, Beijing, 2008, pp. 29-32, 2008.
 Dimitrova, S., Mustafa, F.R., Stoilova, I., Babayev, E.S., Kazimov, E.A. Possible influence of solar extreme events and related geomagnetic disturbances on human cardio-vascular state: results of collaborative Bulgarian-Azerbaijani studies. Advances in Space Research, Elsevier, 2009, vol.43, pp. 641—648, doi:10.1016/j.asr.2008.09.006.
 Stoupel, E., Babayev, E.S., Shustarev, P.N., Abramson, E., Israelevich, P., Sulkes, J. Traffic accidents and environmental physical activity. Int. J. Biometeorology, Springer, 2009, pp. 523—534, doi:10.1007/s00484-009-0240-5.
 S.Dimitrova, E.S.Babayev, N.B.Crosby. Space weather changes and human cardio-health state in middle latitudes. In: «Global Telemedicine and e-Health Updates: Knowledge Resources» (Eds. M.Jordanova and F.Lievens), ISSN 1998-5509, Vol. 2, 2009, Luxembourg, Luxexpo, pp. 399—404.
 M. Papailiou, S. Dimitrova, E. S. Babayev, and H. Mavromichalaki. Analysis of Changes of Cardiological Parameters at Middle Latitude Region in Relation to Geomagnetic Disturbances and Cosmic Ray Variations. 7th International Conference of the Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, 9-13 September 2009, Series: American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, vol. 1203, Angelos Angelopoulos and Takis Fildisis (Eds.), Springer-Physics, December 2009; 1510 p., With CD-ROM., Hardcover, ISBN 978-0-7354-0740-4, pp. 748—753.
 S.Dimitrova, E.S.Babayev, F.R.Mustafa, I.Stoilova, T.Taseva, K.Georgieva. Geomagnetic storms and acute myocardial infarctions morbidity in middle latitudes. Sun and Geosphere, The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839), vol.4, No.2, 2009.
 S.Dimitrova, E.S.Babayev, K.Georgieva, V.N.Obridko, F.R.Mustafa. Possible effects of solar and geomagnetic activity on sudden cardiac death in middle latitudes. Sun and Geosphere, The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839), vol.4, No.2, 2009.
 Germaine Cornélissen, Elchin Babayev, Franz Halberg. Gender differences in the chronome of sudden cardiac death incidence in the Absheron Peninsula, Azerbaijan, In: Noninvasive Methods in Cardiology (eds. Halberg F., Kenner T., Fišer B., Siegelová J.), ISBN 978-80-210-5356-4, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2010, pp. 46-50.
 V.N.Obridko, A.B.Asgarov, B.D.Shelting, E.S.Babayev, «Correction of observations when calculating heliospheric magnetic fields from solar magnetograph data», Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839), 2010, vol.5, No.1, pp. 34-37.
 Babayev, E.S., Crosby, N.B., Obridko, V.N., Rycroft, M.J. Potential effects of solar and geomagnetic variability on terrestrial biological systems. A Chapter in the Book: «Advances in Solar and Solar-Terrestrial Physics», ISBN 978-81-308-0483-5, Editors: Georgeta Maris and Crisan Demetrescu, Research Signpost, 37/661 (2), Fort P.O. Trivandrum-695 023, Kerala, India. 2012, pp. 329—376.
 Helen Mavromichalaki, Maria Papailiou, Svetla Dimitrova, Elchin Babayev, Panayiotis Loucas, Space weather hazards and their impact on human cardio-health state parameters on Earth, Natural Hazards, Springer, 2012, vol.64, p. 1447—1459. DOI: 10.1007/s11069-012-0306-2
E. Stoupel, E. S. Babayev, E. Abramson, J. Sulkes. Days of «Zero» level geomagnetic activity accompanied by the high neutron activity and dynamics of some medical events-Antipodes to geomagnetic storms. Health, 2013, vol.5, No.5, 855—861. DOI:10.4236/health.2013.55113
Н. С. Джалилов, Э. С. Бабаев. Исследования по физике Солнца, проводимые в Шамахинской Астрофизической Обсерватории за период 1953—2013 гг., Астрономический журнал Азербайджана, 2013, т.8, № 2, сс.12-26.
 B. D. Dimitrov, Babayev E. S. Cyclic variations in the dynamics of flu incidence in Azerbaijan, 1976—2000. Epidemiology and Infection, Cambridge University Press, 2014, DOI: 10.1017/S095026881400048X.
Famil Mustafa, Ali Kilcik, Elchin Babayev, Atila Ozguc. Cosmic Ray Intensity and Solar Activity Variations Possible Effects on the Rainfall in Turkey and Azerbaijan and Caspian Sea Level Changes. Proceedings of the Seventh Workshop «Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere» (organized by: Space Research and Technologies İnstitute of the Bulgarian Academy of Sciences), Sunny Beach, Bulgaria, 1-5 June 2015, pp. 63-68.
Svetla Dimitrova, Elchin Babayev, Famil Mustafa Potential Effects of the Heliogeophysical Activity on Dynamics of the Sudden Cardiac Death at Middle Latitudes on the Earth. Sun and Geosphere. The International Journal of Research and Applications (ISSN 1819-0839), 2016, vol.12 issue 1.

Примечания 

Ректоры Бакинского государственного университета
Доктора философии